Appuntamento con l'amore (Valentine's Day) – film del 2010 diretto da Garry Marshall
Appuntamento con l'amore (Two Night Stand) – film del 2014 diretto da Max Nichols